Caloto kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Caloto (ort), Cauca, 
 Caloto (kommun), Cauca,